La gara di skiathlon maschile dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 6 febbraio 2022, presso il National Cross-Country Centre a Zhangjiakou. La gara si è disputata sulla distanza di 30 km, di cui 15 km a tecnica classica e 15 km a tecnica libera.

La vittoria fu appannaggio del russo Aleksandr Bol'šunov, che ha preceduto il connazionale Denis Spicov e il finlandese Iivo Niskanen.

Programma 
Tutti gli orari sono UTC+8

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

Skiathlon maschile